HNC est un sigle qui peut désigner :
 heure normale du Centre, un fuseau horaire, en retard de six heures sur UTC ;
 Haras national de Chaouchaoua, un établissement voué à la conservation et l'amélioration des races chevalines algériennes ;
 Herbier national du Cameroun, un établissement scientifique public camerounais.

HNC est un code qui peut désigner :
 isocyanure d'hydrogène, un composé chimique de formule HNC.

Code